Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Floyd () :
 le comté de Floyd, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Floyd, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Floyd, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Floyd, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Floyd, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Floyd, situé dans le Commonwealth de Virginie.